Saint-Gothard, Gothard se réfère à :

Patronyme 
 Gothard d'Hildesheim (960-1038), évêque et propagateur de la réforme clunisienne
 Michael Gothard, acteur britannique (1939-1994)

Lieux 
 Massif du Saint-Gothard ou Gothard en Suisse, où se situent :
 le col et la route du Saint-Gothard
 le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard, long de , ouvert en 1882
 la convention du Gothard : traité économique signé le  entre la Suisse d'une part et l'Allemagne et l'Italie d'autre part sur l'exploitation du tunnel ferroviaire du Saint-Gothard.
 la ligne du Gothard, ligne ferroviaire reliant Lucerne à Chiasso.
 le TEE Gottardo, train de la catégorie des Trans-Europ-Express (TEE) qui reliait Zurich à Milan.
 le tunnel routier du Saint-Gothard, long de , ouvert en 1980
 AlpTransit Gotthard, filiale des CFF créée pour la construction du tunnel de base du Saint-Gothard.
 le tunnel de base du Saint-Gothard, long de , il est le plus long tunnel ferroviaire du monde, ouvert en 2016.

 Église San Gottardo in Corte, église de Milan, en Italie

 Szentgotthárd ville hongroise de  sur la Raab, où se déroula :
 la bataille de Saint-Gothard qui vit les armées de l'empereur Léopold I de Habsbourg, secourues par le corps français commandé par le comte de Coligny, écrasèrent les Ottomans en 1664, signant ensuite avec eux une trêve de 20 ans par le traité de paix de Vasvár. C'est la seule bataille où le roi de France fut allié des Habsbourg contre les Ottomans, remportée grâce à Coligny.

 Rue du Saint-Gothard, voie du  de Paris, en France

Astronomie 
 Gothard, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes découverte en 1941

Artistique

Film 
 Gothard (aussi connu sous le titre Gotthard) est un téléfilm en deux parties de , dont le sujet principale est l'épopée de la construction du tunnel ferroviaire du Saint-Gothard en Suisse.

Musique 
 The Gothard Sisters, groupe de musique celtique américain formé en 2006

Voir aussi

Références